Dellepiane est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1954-2009), danseuse et chorégraphe italienne ;
  (1893-1946), militaire et historien péruvien ;
 David Dellepiane (1866-1932), peintre et lithographe français d'origine italienne ;
 , footballeur italien ;
  (1889-1961), archevêque et diplomate pontifical italien ;
 Luis J. Dellepiane (1865-1941), ingénieur civil, professeur d’université, homme politique et militaire argentin ;
 Pio Dellepiane (1904-1976), prêtre catholique italien.

Patronyme italien
Patronyme argentin